Zoogoneticus är ett släkte av fiskar. Zoogoneticus ingår i familjen Goodeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Zoogoneticus